Auzouville est le nom de plusieurs communes ou anciennes communes de France, toutes localisées en région Normandie :
 Auzouville-Auberbosc, commune française de la Seine-Maritime ;
 Auzouville-l'Esneval, commune française de la Seine-Maritime ;
 Auzouville-sur-Ry, commune française de la Seine-Maritime ;
 Auzouville-sur-Saâne, commune française de la Seine-Maritime.